Mayorga puede referirse a:

 Mayorga, localidad de la provincia de Valladolid (España).
 Mayorga (apellido), apellido español.
 Mayorga (Costa Rica), distrito del cantón de Liberia, en la provincia de Guanacaste (Costa Rica).